JK steht für:
 ein Modellkürzel des Jeep Wrangler, siehe Jeep Wrangler #Wrangler JK
 Jump-/Kill-Flipflops, siehe JK-Flipflop
 Juristenkommission, bei so genannten SPIO/JK-Gutachten, siehe Altersfreigabe #Juristische Prüfungen
 Just Kidding, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #J)
 Justizkanzler in Schweden
 Spanair, spanische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Trabajos Aéreos y Enlaces, spanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Jaffé-Kaltenbrunner, Regesta pontificum Romanorum

JK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Indien: Jammu und Kashmir
 Norwegen: Gjøvik in der Provinz Oppland

Abkürzung